Frei Schnauze ist der Titel folgender Fernsehsendungen:

 Frei Schnauze (RTL), Comedysendung im Programm von RTL (2005–2008, seit 2022)
 Frei Schnauze (BR), Tiermagazin im Programm des Bayerischen Rundfunks (ab 2018)